Signaling bzw. Signalling (aus dem Englischen signaling, „anzeigend“, „Signalübertragung“) steht für:
 in der Biochemie und Physiologie als Synonym für Signaltransduktion
 in der Prinzipal-Agent-Theorie das Bemühen, über erkennbare Kriterien Unterscheidbarkeit zwischen unterschiedlichen Personen herzustellen, siehe Signaling (Wirtschaftswissenschaften)
 in der Verhaltensbiologie die Kommunikation zwischen Individuen, siehe Signaling (Verhaltensbiologie)